Conidiobolus är ett släkte av svampar. Conidiobolus ingår i familjen Ancylistaceae, ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Conidiobolus